El término Lou! puede hacer referencia a:

 Lou!, serie de historietas francesas creadas por Julien Neel y publicada por la editorial Glénat;
 Lou! (película), película francesa dirigida por Julien Neel, adaptación de la serie de historietas Lou!;
 Lou! (serie animada de televisión), serie de televisión francesa de David Gilson, adaptación de la serie de historietas Lou!.